Humahuaca (Jujuy), een plaats in de Argentijnse provincie Jujuy
Humahuaca (departement), een departement van de Argentijnse provincie Jujuy